Malmö FF deltog säsongen 2010 i Allsvenskan och Svenska cupen.

Summering
MFF vann sitt första guld på sex säsonger, efter att ha satt ett allsvenskt poängrekord med 67 poäng. Man sattes under tung press att vinna sina tre sista matcher för att vara säkra på guldet, och efter tydliga segrar mot Häcken och Brommapojkarna kunde MFF avgöra i hemmamatchen mot Mjällby AIF. Efter mål i första halvleken av Jiloan Hamad och Agon Mehmeti kunde laget defilera hem guldet i andra halvleken. Frånsett Daniel Andersson och ”återvändaren” Joseph Elanga hade hela guldtruppen från 2004 bytts ut till 2010, och alla övriga spelare tog sina första svenska mästerskap i karriären.

Säsongen 2010 kom efter två sämre säsonger under Roland Nilsson, när laget slutat sexa respektive sjua 2008 och 2009. Efter att ha haft en i stort sett intakt trupp kunde både anfalls och försvarsspel klaffa, och laget gjorde flest mål framåt och släppte även in minst mål av alla lag.

Malmö FF lyckades även med bedriften att vinna SM-guld samma år som föreningen fyllde 100 år.

Spelartrupp

Målvakter
  Johan Dahlin
  Dušan Melichárek
  Dejan Garača

Backar
  Daniel Andersson
  Joseph Elanga
  Yago Fernández
  Markus Halsti
  Pontus Jansson
  Ricardinho
  Jasmin Sudić
  Ulrich Vinzents

Mittfältare
  Jeffrey Aubynn
  Jimmy Durmaz
  Wílton Figueiredo
  Jiloan Hamad
  Rick Kruys
  Guillermo Molins
  Miljan Mutavdžić
  Ivo Pękalski
  Robert Åhman-Persson

Anfallare
  Daniel Larsson
  Agon Mehmeti
  Alex Nilsson
  Edward Ofere
  Dardan Rexhepi

Allsvenskan

Matcher

Resultatsummering

Tabell

Bästa målskyttar
  Agon Mehmeti 11
  Daniel Larsson 10
  Guillermo Molins 7
  Wílton Figueiredo 5
  Daniel Andersson 5
  Yago Fernández 3
  Jiloan Hamad 3
  Robert Åhman-Persson 3

Övriga Matcher

Svenska Cupen

Träningsmatcher

Externa länkar
 Spelprogram för Allsvenskan 2010
 FootballSquads - Malmö FF 2010 

2010
Fotbollssäsongen 2010 efter lag
Fotboll i Sverige 2010